Innocent může být:
 Innocent (film, 1921) – americký němý film režiséra Maurice Elveyho roku 1921
 Nevinný (film, 1993) (v originále The Innocent) – německo-britský film režiséra Johna Schlesingera roku 1993
 The Innocent (film, 1994) – americký televizní film režisérky Mimi Leder roku 1994
 Innocent (film, 2009) – americký film režiséra Arama Rappaporta roku 2009
 Nevinný (film, 2011) (v originále Innocent) – americký televizní film režiséra Mika Robea roku 2011
 The Innocent (hudební skupina) – americká rocková skupina
 Innocent Records – britské hudební vydavatelství
 Innocent (píseň, Alexander O'Neal) – píseň amerického zpěváka Alexandera O'Neala z roku 1985
 Innocent (píseň, Mike Oldfield) – píseň britského hudebníka Mika Oldfielda z roku 1989
 Innocent (píseň, Fuel) – píseň americké rockové skupiny Fuel z roku 2000
 Innocent (píseň, Our Lady Peace) – píseň kanadské rockové skupiny Our Lady Peace z roku 2002
 Innocent (píseň, Stereophonics) – píseň britské rockové skupiny Stereophonics z roku 2009
 Innocent Emeghara (* 1989) – švýcarský fotbalista